

Persone 
Kevin Walker (n. 1989) – calciatore e cantante svedese
Kevin Walker (n. 1991) – calciatore scozzese
Kevin Walker  – giocatore di baseball statunitense
Kevin Walker  – giocatore di football americano statunitense (n. 1963)
Kevin Walker  – giocatore di football americano statunitense (n. 1965)

Personaggi immaginari 
Kevin Walker  – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia